Le terme Cohade peut se référer à:

Personnalités 

 Pierre E. Cohade (natif de Barcelonnette, France), un homme d'affaires d'origine française occupant le poste de « Chef de la direction » de Triangle Tyre, en Chine, soit la plus grande société privée de pneus. Pierre a aussi exercé comme Conseiller sénior auprès de ChinaVest, Wells Fargo's Investment Bank en Chine.
 Renaud Cohade, un joueur de football français né le  à Aubenas, évoluant au poste de milieu de terrain au FC Metz.

Toponymes 

 Rivière Cohade, un tributaire de la rivière aux Feuilles (bassin hydrographique de la baie d'Ungava, coulant dans le territoire non organisé de Rivière-Koksoak, dans la région du Nunavik, dans la région administrative du Nord-du-Québec, au Québec, au Canada.
 Cohade, une commune située dans le département de la Haute-Loire en région Auvergne-Rhône-Alpes, en France.